Karl-Erik Eriksson eller Carl-Erik Eriksson kan syfta på:

Karl-Erik Eriksson (direktör) (1886–1965), svensk elektroingenjör och direktör.
Carl-Erik Eriksson (rektor) (1904–1992), svensk lärare och skolledare.
Karl Erik Eriksson (1925–2010), svensk folkpartistisk riksdagsledamot och auktionsutropare.
Carl-Erik Eriksson (född 1930), svensk bobåkare.
Karl-Erik Eriksson (biokemist) (1932–2008), svensk biokemist.
Karl-Erik Eriksson (fysiker) (född 1935), svensk professor i teoretisk fysik.